Mały Płock Pierwszy – dawna wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock
 Mały Płock Pierwszy – dawna nazwa leśniczówki Mały Płock w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock
 Mały Płock Pierwszy – dawna gajówka w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock